Совинский, Совиньский — фамилия.

Основой фамилии Совинский послужило церковное имя Сава (Савва). Фамилия Совинский встречается на территории России, Украины, Белоруссии и Польши, среди носителей этой фамилии — как этнические славяне, так и представители еврейской национальности. До начала XVIII века имя Сава писалось с одним «в». В переводе с арамейского это имя означает «старец; дед». Другой вариант перевода имени — «стрелец». Возможно также, что Сава — это народная уменьшительная форма сразу двух крестильных мужских имен: Савватий (др.-евр. — «суббота») и Савелий (др.-евр. — «испрошеный у бога»).

Известные носители 
 Совинский, Вадим Васильевич (1881—1957) — украинский советский энтомолог, специалист по защите растений.
 Совинский, Василий Карлович (1853—1917) — русский зоолог, специалист ракообразным.
 Совинский, Владимир Константинович (1853—1917) — русский зоолог, карцинолог, доктор наук.
 Совинский, Войцех (1805—1880) — польский музыкант, композитор.
 
 Совинский, Мариуш (род. 1976) — польский серийный убийца.
 Совинский, Мечислав — польский физик-ядерщик, директор Национального агентства по атомной энергии Польши.
 Совинский, Юзеф (1777—1831) — польский военачальник, участник польских восстаний.
 Лога-Совинский, Игнацы (1914—1992) — польский политик, профсоюзный деятель.

См. также 
  (1931—2020) — французский футболист, тренер.
 Совински, Эрик (1989) — американский легкоатлет.